

Geografia 
 Torre Pighin – unica torre della cinta muraria di Rovigo

Persone 
 Daniel Pighín – calciatore argentino
 Dario Pighin – ex calciatore italiano, difensore
 Otello Pighin – ingegnere e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare